Bolero kan avse: 

 Bolero (dans) – en spansk dans med ursprung från 1700-talet
 Bolero (klädesplagg) – ett spanskt klädesplagg
 Boléro – en konsert/balett av Maurice Ravel
 Bolero (film, 1934) – en film från 1934 med George Raft  och Carole Lombard
 Bolero (film) – en film från 1984 med Bo Derek
 Bolero (äpple) – en äppelsort